Илья Гапонов:
 Гапонов, Илья Владимирович (род. 1981) — российский художник.
 Гапонов, Илья Сергеевич (род. 1997) — российский футболист.